Гарри Хафт (польск., Herschel (Hertzko) Haft, также известный как Хершел Хавт, при рождении Херцко или Херцка Гафт; 28 июля 1925, Белхатув, Польша — 3 ноября 2007, Пемброк-Пайнс, Флорида, США) — польский боксёр еврейского происхождения. Один из выживших узников концентрационного лагеря Аушвиц, где был вынужден ради сохранения своей жизни участвовать в боксёрских поединках со смертельным исходом против других заключённых.

Продолжил профессиональную карьеру в послевоенной Германии в тяжёлом весе, также боксировал в полутяжёлом весе в США в 1948-49 гг.

Ранние годы 
Хафт родился 28 июля 1925 года в Белхатуве, Польша. Отец Хафта умер, когда ему было три года. В 1939 году к началу вторжения и немецкой оккупации Польши Хавту было 14 лет. Во время оккупации он вместе со своим старшим братом занимался контрабандой, за что был арестован в 1942-ом.

Пребывание в Аушвице 
К 1943 году, пройдя через несколько немецко-нацистских трудовых лагерей, где его избивали и морили голодом, Хавт очутился в концентрационном лагере Явожно, относившемуся к системе лагерей Аушвиц-Биркенау. Один из надзирателей СС обратил внимание на высокий рост и хорошие физические данные Хавта, и начал учить его боксу, рассчитывая в дальнейшем выставить его на любительский ринг в Аушвице для развлечения персонала лагеря. Бои велись со смертельным исходом — проигравшего казнили. Всего, с 1943-го по 1945-ый, Хафт провёл там 76 боёв, соответственно, победив во всех.

Побег из лагеря 
В апреле 1945 года, когда лагерь в Явожно был распущен из-за наступления Красной Армии, и тысячи его выживших узников были отправлены Маршем смерти на запад, в Германию, Хафту удалось бежать. При побеге он убил немецкого солдата и переоделся в его форму. В течение нескольких недель, оставшихся до окончания войны, он скрывался, переходя из деревни в деревню. В одной из таких деревень он убил пожилую пару, которая укрывала его на своей ферме, так как боялся, что те обнаружат, что он не немецкий солдат, и сдадут его властям. После капитуляции Третьего Рейха сдался американской армии и содержался в лагере для перемещенных лиц, которым управляла армия США.

После войны 
В январе 1947 года Хафт участвовал в «Любительском еврейском чемпионате в тяжёлом весе» в Мюнхене и победил в нём, получив награду из рук генерала Люсиуса Клея.

В 1948 году, в возрасте 22 лет, Хафт эмигрировал в Бруклин, США. До 24 лет зарабатывал на жизнь профессиональным боксом в полутяжёлом весе, проведя около двадцати боёв
. Последний бой в своей карьере провёл против Рокки Марчиано (проиграл нокаутом в третьем раунде).

После ухода из спорта открыл продуктовый магазин в Бруклине.

В 1949 году женился на Мириам Вофсоникер (Miriam Wofsoniker), в браке родились два сына и дочь.

В апреле 2007 года был внесён в National Jewish Sports Hall of Fame.

Умер в Пемброк-Пайнс, Флорида, в ноябре того же года от рака.

Упоминания в искусстве 
Хафт рассказал историю своей жизни своему сыну Алану Скотту в 2003 году, который отредактировал и опубликовал ее в 2006-ом при участии историков Джона Радзиловски и Майка Сильвера. На основе опубликованной биографии Райнхард Клейст создал графический роман Der Boxer. Die wahre Geschichte des Hertzko Haft, который последовательно публиковался в немецком периодическом издании Frankfurter Allgemeine Zeitung в течение 2011 года. Книга была номинирована на премию Игнатца 2014 года за выдающийся графический роман.

«Гарри Хафт: Последний бой» () — художественный фильм 2021 года режиссёра Барри Левинсона в жанре биографической драмы по сценарию Жюстин Юль Гиллмер. Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2021 году, а его показ на канале HBO состоялся 27 апреля 2022 года, в Йом ха-Шоа.

Примечания 

Боксёры по алфавиту
Боксёры 1940-х годов
Боксёры Польши
Выжившие в концлагере Освенцим
Боксёры Освенцима
Боксёры Германии
Боксёры США